Знаменский район — административно-территориальная единица:
 Существующие
 Знаменский район — административная единица Кировоградской области Украины.
 Знаменский район — административная единица на севере Омской области России.
 Знаменский район — территориальное и муниципальное образование в составе Орловской области России.
 Знаменский район — территориальное и муниципальное образование в центре Тамбовской области.

 Упразднённые
 Знаменский район — существовал в 1924—1932 и 1935—1963 годах
 Знаменский район — в 1961 году объединён со Всходским районом в Угранский район